Klosterberg steht für:

 Klosterberg, Großlage im Weinbaugebiet Ahr, Rheinland-Pfalz

Orte:
 Klosterberg (Brennberg), Ortsteil von Brennberg, Landkreis Regensburg, Bayern
 Klosterberg (Hohenwart), Ortsteil von Hohenwart, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern, siehe Kloster Hohenwart
 Klosterberg (Moosthenning), Ortsteil von Moosthenning, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Klosterberg (Passau), Ortsteil von Passau, Bayern
 Klosterberg (Gemeinde Griffen), Ortschaft von Griffen, Bezirk Völkermarkt, Kärnten

Berge:
 Klosterberg (Erzgebirge) im Erzgebirge bei Aue
 Klosterberg (Oberlausitz) in der Oberlausitz
 Klosterberg (Ries) (auch Mühlberg oder Hagberg), Bergsporn bei Maihingen, Landkreis Donau-Ries, siehe Burgstall Maihingen  
 Klosterberg (Spessart) im Spessart
 Steinhirt-Klosterberg in Steinheim am Albuch, siehe Steinhirt

Familienname:
 Brigitte Klosterberg (* 1960), deutsche Historikerin und Bibliothekarin

Sonstiges:
 Klosterberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Klosterberg (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Enzkreis, Baden-Württemberg
 Lehmener Klosterberg, Einzellage in Lehmen an der Untermosel, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Burg Klosterberg
 Klosterbergen